Айгюн () — тюркское имя собственное; распространено в виде имен и фамилий.

Имя
 Айгюн Кязимова — азербайджанская певица.

Фамилия
 Айгюн, Неджат (род. 1980) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Айгюн, Явуз (род. 1996) — турецкий футболист, играющий на позиции вратаря.

Тюркские имена